Грицевичи  — топоним.

Белоруссия 
 Грицевичи — деревня, Малечский сельсовет, Берёзовский район, Брестская область
 Грицевичи — деревня, Кривлянский сельсовет, Жабинковский район, Брестская область
 Грицевичи — деревня, Пограничный сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Грицевичи — агрогородок, Грицевичский сельсовет, Клецкий район, Минская область